Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Ruhpolding były szóstymi w sezonie 2022/2023 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrane zostały w dniach 19 – 22 stycznia 2023. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym i sztafecie.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Sztafeta kobiet

Sztafeta mężczyzn

Bibliografia 
 

2023 we Włoszech
Biathlon we Włoszech
Puchar Świata w biathlonie 2022/2023